POT1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 7-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 634 амінокислот, а молекулярна маса — 71 442.

Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з ДНК. 
Локалізований у ядрі, хромосомах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 7

Некатегоризовані білки